Того року турнір проводився вперше.

Марія Хосе Мартінес Санчес виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main draw 
Qualifying draw 

Swedish Open, жінки, одиночний розряд
2009
2009 у шведському спорті